Night Passage (film), een Amerikaanse film uit 1957 van James Neilson
Night Passage (album), een muziekalbum uit 1980 van de jazzrock-formatie Weather Report